Святой Ипполи́т Ри́мский (около 170 — около 235 годы) — один из самых плодотворных раннехристианских авторов, мученик, второй антипапа (217/218 — 235). На Западе праздник в его честь отмечается 13 августа, у православных — .

Биография 
Хотя Ипполита упоминают многие авторы, исторически достоверных свидетельств о нем крайне мало. Точная идентификация его личности и аутентичность отдельных произведений, приписываемых ему, остаются предметом научных дискуссий. 

Известно, что он трудился в Риме, но писал на греческом языке, образование его носило эллинский характер; мог быть римским уроженцем греческого происхождения, однако большинство патрологов считает, что он приехал с Востока в зрелом возрасте. Патриарх Фотий называет его учеником Иринея Лионского, хотя неизвестно, знал ли Ипполит лионского епископа лично. Ипполит был ревностным поборником кафолической Церкви и боролся словом и делом с ересями того времени, в основном антитринитарными.

Решив, будто папа Зефирин (ок. 198—217) стал уклоняться в ересь, Ипполит отделился от него и создал свою общину. Усилило его оппозиционные настроения избрание папой Каликста, и он продолжал оставаться антипапой при папах Урбане и Понтиане. С последним он был сослан императором Максимином «на чумный остров Сардинию в рудники», где, видимо, и умер. Согласно традиции, на Сардинии произошло примирение Ипполита и Понциана, после чего Ипполит отказался от епископского сана.

Папа Фабиан торжественно перезахоронил мощи Понтиана и Ипполита в Риме.

Взгляды 

В своих богословских трудах Ипполит выступает трудолюбивым, педантичным собирателем мыслей, высказанных его предшественниками. Неразделимость Бога не исключает у него множественности Его личностей. В своей главной работе, «Философумене», он пытается проследить источник всех ересей к трудам древнегреческих философов. Ему приписывается также «Апостольское предание», запечатлевшее литургию и обряды, которые были приняты в Риме нач. III в. В этическом отношении Ипполит консервативен; он был глубоко оскорблен тем, что Каликст стал отпускать тягчайшие грехи вроде прелюбодеяния. Портят его сочинения озлобленность против оппонентов и вечный полемический тон. Поскольку он писал по-гречески, на западное богословие Ипполит не оказал большого влияния и был переоткрыт сравнительно поздно.

Труды 
 «Толкование на Шестоднев». Сохранились во фрагментах.
 «О том, что было после Шестоднева», или «На Бытие». Уцелели малые фрагменты.
 «О благословении Валаама». Есть лишь отрывок у Леонтия Византийского.
 «Об Елканане и Анане». Сохранились цитаты в «Диалоге против еретиков» блж. Феодорита Киррского.
 «О благословении Исаака и Иакова». Толкование на Быт 49. Сохранилось в греч. оригинале и арм. и грузинском переводах.
 «О благословении Моисея». Толкование на Втор 33. Есть арм. и грузинский переводы.
 «Толкование на кн. Судей». Есть фрагмент на греч.
 «Толкование на кн. Руфь». Уцелел небольшой фрагмент на греч., открытый на Афоне в 1895.
 «Гомилия о Давиде и Голиафе» (на 3 Цар 17). Сохранилась в грузинском переводе.
 «О Псалмах». Пролог сохранился в греч. переводе. Есть цитаты у блж. Феодорита.
 «Толкование Притчей». Уцелело неск. отрывков.
 «Толкование Екклесиаста». Есть лишь один отрывок.
 «Толкование Песни Песней». Полный текст сохранился в грузинском переводе; греч. оригинал дошел лишь во фрагментах. Этот комментарий, написанный в гомилетич. жанре, основан на аллегорическом методе. Царь изображен как Христос, а невеста как Церковь.
 «Толкование на прор. Исайю». Известно только название.
 «Толкование на прор. Иезекииля». Небольшой фрагмент на сирийском.
 «Толкование на прор. Даниила». Единственное экзегетическое творение Ипполита, сохранившееся в полном виде на греч. и слав. языках.
 «Толкование на Мф». Уцелели лишь отрывки на коптском, арабском и эфиопском языках.
 «Толкование Апокалипсиса». Известно только заглавие.
 Книга «О Христе и Антихристе» битая ссылка догматического характера; также содержит и экзегетические темы.
 «Синтагма» или «Против всех ересей» Сочинение утрачено.
 «О Пасхе», где, высчитывая время, дает Пасхалию на шестнадцать лет, начиная первым годом царствования императора Александра. Сочинение утрачено.
 «Против Маркиона» Сочинение утрачено.
 «Обличение всех ересей» или «Философумена» («Опровержение ересей») (вопрос о том, был ли Ипполит действительно автором данного произведения, остается открытым.)

Литература

Переводы 
 Невоструев К. И. Слово св. Ипполита об антихристе: В славян. пер. по списку XII в. с исслед. о Слове и о др. мним. беседе Ипполита о том же, с примеч. и прилож. — М.: Синод. тип., 1868. — 122, 257 с.
 Срезневский И. И. Сказания об антихристе в славянских переводах творений св. Ипполита // Отчет о 15-м присуждении наград гр. Уварова. — СПб., 1874. — C. 140—362.
 Творогов О. В. Слово и Сказание св. Ипполита об антихристе // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 1. — С. 425—426.
 Ипполит. Толкование Песни песней. Грузин.текст по рукописи X в. / Пер. с арм. Н. Марра. — СПб., 1901. — CXVI, 32, 69 с. — (Тексты и разыскания по армяно-грузин. филологии; Кн. 3).

Современные русские переводы:
 Ипполит, св. Слово на Богоявление // Христ. чт. — 1833. — Вып. 46, т. 1. — С. 8—22.
 Ипполит, св. Обличение на иудеев // Христ. чт. — 1841. — Ч. 2. — С. 313—321.
 Ипполит Римский, св. Учение о Христе и антихристе св. Ипполита, папы Римского. — М., 1873. — 39 с.
 Ипполит Римский, св. Учение о Христе и антихристе св. Ипполита, папы Римского. — СПб.: Рус. скоропечатня (К. И. Куна), 1881. — 42 с.
 Ипполит Римский, св. Учение о Христе и антихристе св. Ипполита, папы Римского: Глас святой истины. — СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1875. — 16 с.
 Ипполит, еп. Римский, св. Творения святого Ипполита, епископа Римского: В рус. пер. — Казань: Казан. духов. акад., 1898.
 Вып. 1: Толкования на Книгу пророка Даниила. — Казань, 1898. — LX, 170 с.
 Вып. 2: О Христе и Антихристе. О кончине мира, об Антихристе и втором пришествии Христовом (подложное). Против Ноэта. Слово на день Богоявления. — Казань, 1898. — [4], 130, XVII с.
 переиздание: Сергиев Посад: Сергиева лавра, 1997.
 частичное переиздание: Отцы и учители Церкви III века. — М., 1996. — Т. 207—260.
 Ипполит, еп. Римский, св. О Христе и антихристе: [Сб. творений]. — СПб.: Библиополис, 2008. — 399 с. — (Религ.-филос. б-ка).

 Ипполит Римский, св. Апостольское предание / Пер. свящ. П. Бурбуруза // Богословские труды. — М., 1970. — Сб. 5. — С. 277—296.
 Ипполит Римский. Сохранившийся фрагмент из «Слова против эллинов», или «О всеобщей причине. Против Платона» / Пер. и примеч. А. Р. Фокина // Альфа и омега. — 1997. — № 2 (13). — С. 96—103.
 Ипполит Римский, свт. Толкование на книгу пророка Даниила / Святитель Ипполит Римский. — М. : Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1998. — 167 с.
 Ипполит Римский. Свидетельство против иудеев / Пер., комм. А. П. Большакова // Древний Восток и античный мир: Тр. каф. истории древ. мира / МГУ. — М., 2000. — Вып. 3. — С. 166—173.
 Ипполит Римский. На благословения Иакова / Пер. свящ. К. Михайлов. — Село Михайловское (Моск. обл.): Изд. Михайло-Арханг. церкви, 2009. — 224 с.
 Ипполит Римский, свщм. Апостольское предание / Священномученик Ипполит Римский. — М.: Сиб. благозвонница, 2014. — 62 с.
 Ипполит Римский, свщм. О Христе и антихристе / Священномученик Ипполит Римский. — М.: Сиб. благозвонница, 2014. — 93 с.

«Опровержение всех ересей»:
Ипполит, св. Сочинения. — Т. 1: О философских умозрениях, или Обличение всех ересей / В пер. П. Преображенского // Прилож. к «Правосл. обозрению», 1871—1872. — …, 1871. — 78 с.
 То же // Ипполит, еп. Римский, св. О Христе и антихристе. — СПб.: Библиополис, 2008. — С. 339—384.
 Опровержение всех ересей (I 18-20) / Пер. Е. Д. Матусовой // Учебники платоновской философии. — М.; Томск, 1995. — С. 101—105.
 Опровержение всех ересей (IX 18-28) / Пер. М. М. Елизаровой // Тексты Кумрана. — М., 1971. — Вып. 1. — С. 369—373.
 Опровержение всех ересей (I 24, 1-7) / Пер. С. Г. Карпюка // Древний Восток в античной и раннехристианской традиции: (Индия, Китай, Юго-Вост. Азия) / Сост. и примеч. Г. А. Тароняна. — М.: Ладомир. 2007. — С. 274.
 «Опровержение всех ересей» (Англ. пер. Макмахона, 1886).
 Английский перевод Легга (1921): Vol. I; Vol. II

Исследования 
Афонасин Е. В. Доксография в поздней античности. — Ч. I: «Опровержение всех ересей» Ипполита // Вестн. / Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Философия. — 2005. — Т. 3, вып. 1. — С. 102—119.
Афонасин Е. В. Доксография в поздней античности. — Ч. II: «Опровержение всех ересей» Ипполита и др. позднеантич. свидетельства // Вестн. / Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Философия. — 2006. — Т. 4, вып. 1. — С. 113—125.
Афонасин Е. В. Доксография в поздней античности. — Ч. III. «Опровержение всех ересей» Ипполита о Платоне, Аристотеле и эллинистич. философии // Вестн. / Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Философия. — 2006. — Т. 4, вып. 2. — С. 109—116.
Афонасин Е. В. Корпус сочинений, приписываемых Ипполиту Римскому: К вопросу об авторстве и происхождении // Гуманит. науки в Сибири. — 2004. — № 1. — С. 33—37.
Афонасин Е. В. «Опровержение всех ересей» Ипполита как вспомогательный источник по истории античной науки // Философия науки. — 2005. — № 2 (25). — С. 3—32.
Бубурз П., прот. «Апостольское предание» Ипполита Римского: (Происхождение памятника и его отношение к литургико-канонич. памятникам III—V веков) // Богословские труды. — М., 1971. — Сб. 13. — С. 181—200.
Голышенко В. С. Замечания к изданному тексту «Слова Ипполита» // Изучение русского языка и источниковедение. — М., 1969. — C. 80—92.
Иларион (Боголюбов), архим. Св. Ипполит, епископ и мученик // ПрТСО. — 1846. — Ч. 4. — С. 309—337.
 Лебедев Д. А., свящ. День Рождества Христова по хронологии св. Ипполита Римского // Христ. чт. — 1915. — № 1. — С. 76 — 96; № 2. — С. 240—252.
 Лебедев Д. А., свящ. День Рождества Христова по хронологии св. Ипполита Римского / Свящ. Д. А. Лебедев. — Пг., 1915. — 35 с.
Муравьёв С. Н. Ипполит цитирует Гераклита // Из истории античной культуры. — М., 1976. — С. 120—142.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: (Латин. патристика). — М.: Мысль, 1979. — С. 75—79.
Острик Д. А. Учение о священном предании в творениях сщмч. Иринея Лионского и сщмч. Ипполита Римского: (Сравнит. анализ) // Материалы IX международной студенческой научно-богословской конференции к 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. — СПб.: С.-Петерб. духов. акад., 2017. — С. 312—319.
Певницкий В. Ф. Св. Ипполит, еп. Римский, и дошедшие до нас памятники его проповедничества // Тр. / Киев. духов. акад. — Киев, 1885. — Янв. — С. 50—83; Февр. — С. 179—221.
 Писарев Л. И. Святой Ипполит, епископ Римский: Очерк его жизни и лит. деятельности // Ипполит Римский, св. Творения. — Казань, 1898. — Вып. 1. — С. III—LVII.
 Писарев Л. И. Святой Ипполит, епископ Римский: Очерк его жизни и лит. деятельности / [Соч.] Л. Писарева. — Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1898. — 48 с.
Сагарда Н. И. Лекции по патрологии: I—IV вв. — М., 2004.

Энциклопедии 
 Ипполит // Мень А. В., прот. Библиологический словарь. — М., 2002. — Т. 1. — С. 554—556.
 Ипполит // Еврейская энциклопедия… — СПб., [1911]. — Т. 8. — Стб. 232—233.
 .
 Солопова М. А. Ипполит Римский // Античная философия: Энцикл. словарь. — М., 2008. — С. 400—402 [с библиографией].
 Ткаченко А. А. Ипполит Римский // Православная энциклопедия. — М., 2011. — Т. XXVI. — С. 202—222 [с библиографией].
Шабуров Н., Задворный В. Ипполит Римский // Католическая энциклопедия. — М., 2005. — Т. II. — Стб. 455—456.

Примечания

Ссылки 
 Издание оригинальных текстов (1897)
 Св. Ипполит Римский: его деяния, творения, мученическая кончина, свидетельства о нём древних, а также о статуе, изображающей Ипполита и перечень его сочинений

Святые по алфавиту
Христианские святые III века
Антипапы
Канонизированные папы римские
Христианские мученики III века
Христианские богословы
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени